Neiße oder Neisse ist der deutsche Name mehrerer Flüsse und einer Stadt:
 Lausitzer Neiße / Görlitzer Neiße (Lužická Nisa, Nysa Lużycka), linker Nebenfluss der Oder
 Bílá Nisa (Weiße Neiße), rechter Nebenfluss der Lausitzer Neiße
 Černá Nisa (Schwarze Neiße), rechter Nebenfluss der Lausitzer Neiße
 Glatzer Neiße / Schlesische Neiße (Nysa Kłodzka), linker Nebenfluss der Oder
 Wütende Neiße (Nysa Szalona), rechter Nebenfluss der Kaczawa (Katzbach)
 Kleine Neiße (Nysa Mała), linker Nebenfluss der Wütenden Neiße
 Neisse (Neiße), Stadt in Oberschlesien, Polen, siehe Nysa

Danach benannt wurden:
 Euroregion Neiße
 Fürstentum Neisse
 Landkreis Neisse, historischer Landkreis in Schlesien
 Landkreis Spree-Neiße, Landkreis in Südbrandenburg
 Neisse University, eine Universität im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien
 Oder-Neiße-Grenze, Grenzverlauf zwischen Deutschland und Polen

Neiße ist auch ein Familienname von:
 Hermann Neiße (1889–1932), deutscher Fußballspieler
 Max Gustav Neiße (1839–1906), Senatspräsident des Reichsgerichts
 Max Herrmann-Neiße (1886–1941), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Neise
 Nysa (Begriffsklärung)